

Geografia 
 Lago Minisini – lago di Ospedaletto, nel Friuli-Venezia Giulia (Italia)

Persone 
 Benoît Minisini – informatico francese
 Eugenio Minisini – generale, inventore e partigiano italiano
 Giorgio Minisini – sincronetto italiano
 Luca Minisini – fantino italiano
 Luigi Minisini – scultore italiano